Mbah peut désigner :
 Mbah, un village du Cameroun dans la commune de Banyo ;
 Mbah, un village du Cameroun dans la commune de Dzeng ;
 Mbah, un village du Cameroun dans la commune de Nwa ;
 Mbah Gotho (1870-2017), un ancien doyen de l'humanité indonésien ;
 Mbah Surip (1957-2009), un chanteur indonésien.